Taito (Tokio), een van de 23 wijken van Tokio
 Taito Corporation, een ontwikkelaar van computerspellen